Джон (Джей Пи) Финнеган () — американский актёр, ставший известным благодаря своим эпизодическим ролям в телесериале «Коломбо».

Биография 
Джон Финнеган, один из 11 детей своих родителей, ирландских иммигрантов, служил в ВМС США во время Второй мировой войны. В это время он подружился с Питером Фальком и Джоном Кассаветисом. Они помогли ему в 1950-х годах переехать в Лос-Анджелес.

Джон озвучивал главного злого персонажа в мультфильме «Американский хвост». Друг актёра, режиссёр Джон Кассаветис, приглашал его в пять своих фильмов, в том числе в один из лучших — «Женщина под влиянием».

Джон умер 29 июля 2012 года в своём доме в Палм-Дезерте в Калифорнии от пневмонии в возрасте 85 лет.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Умершие от пневмонии